Rude ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Rude (* 1957), Hörspiel- und Drehbuchautor
 François Rude (1784–1855), französischer Bildhauer
 George Rudé (1910–1993), britischer Historiker
 Jean-Claude Rude (1954–1980), französischer Radsportler
 Olaf Rude (1886–1957), dänischer Maler
 Rick Rude (1958–1999), US-amerikanischer Wrestler
 Steve Rude (* 1956), US-amerikanischer Comiczeichner

Rude ist der Name folgender Orte: 
 Rude (Dänemark), der Name einer Gemeinde in Dänemark
 Rude (Flensburg) ist der Name eines Stadtbezirks im Flensburger Stadtteil Südstadt

Sonstiges: 
 Rude (Film), kanadischer Spielfilm von Clement Virgo (1995) 
 Rude (Lied), Lied der Band Magic! (2013)
 Rude Spur, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika